Een emporium is een term die zowel in de oudheid als in de middeleeuwen gebruikt werd om handelsplaatsen aan te duiden, zie:
 emporium (oudheid)
 Emporium (Rome)
 emporium (vroege middeleeuwen)
 een Griekse stad in Spanje, zie Empúries
 Een hooggelegen galerij (meestal op zuilen) boven een zijbeuk (of elders) in een  middeleeuwse kerk, bedoeld voor het afscheiden van bepaalde groepen tijdens de kerkdienst, zoals vrouwen (matroneum) of hooggeplaatsten.
 Emporium (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania;
 Emporium (festival), een dancefestival